A seguir, tem essa lista de episódios da série brasileira Gaby Estrella.

Temporadas

Episódios

1.ª Temporada (2013)

2.ª Temporada (2014)

3.ª Temporada (2015) 

Gaby Estrella
Gaby Estrella